U 323 oder U-323 bzw. U323 steht für:

 U 323, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 323 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 2. März 1944, am 5. Mai 1945 selbstversenkt.

U323